Az Allsvenskan 1981-es szezonja volt a bajnokság ötvenhetedik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes az Östers IF lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved